Aceasta este lista celor 514 de comune din departamentul  Seine-et-Marne , din Franța.

(CAMX) Communauté d'agglomération du Pays de Meaux, creată în 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, creată în 2002.
(SANVM) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val Maubuée, creată în 1984.
(SANVE) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, creată în 1984.
(SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart Ville Nouvelle, creată în 1984.

Seine-et-Marne